Los Lagos (spanisch für ‚die Seen‘) bezeichnet:

 Departamento Los Lagos, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Neuquén

 Los Lagos (Gemeinde), Gemeinde in der chilenischen Region Los Ríos
 Región de los Lagos, chilenische Region
 Universidad de Los Lagos, Universität in Chile